Para el escritor, véase Javier Sáez de Ibarra

Javier Sáez es un cantante español de rock, líder del grupo musical UVE, nacido el 13 de febrero de 1982 en Alicante. Ha editado cinco discos junto a su banda, Inevitable (2005), La frágil sensación de euforia (2007), Vendita Venganza (2009), Live@Texola (2013) y Hasta el Final (2015). Además ha realizado colaboraciones en otros proyectos como en el tema "La vida o la muerte" del grupo Noun.

Carrera 
Su aventura musical empezó en el año 2000, cuando inició sus estudios universitarios de Filología Hispánica. Allí conoció a Joakin Tortosa y juntos formaron su primera banda 'Home Insane'. Pronto abandonó la universidad para dedicarse por entero a su pasión.

Con Home Insane grabó una maqueta titulada "Historias Vacías", con la que pisó por primera vez un estudio de grabación. El EP totalmente auto-editado vio la luz en 2003.

En 2004 fundó Vértigo, que por problemas legales tuvo que cambiarse el nombre al definitivo UVE.

En 2005 publica su primer disco, "Inevitable", grabado en Tatxin Estudios, Totana (Murcia). Arranca así una carrera seria junto a su grupo, que les lleva a dar más de 50 conciertos entre febrero de 2005 y julio de 2006.

En agosto de 2006 graba las voces de su segundo disco "La frágil sensación de euforia" en los Estudios Cube, Madrid. El álbum sale a la calle en abril de 2007. Este disco tiene una mayor acogida por los medios y se pueden encontrar las primeras apariciones de la banda en la prensa especializada. Además el grupo graba su primer videoclip profesional (tienen un video anterior del tema "Vulnerable" realizado por la propia banda). "Hasta el amanecer" es pinchado en los canales Sol Música, 40tv y Mtv.

Paralelamente a UVE grabó en verano de 2007 un disco con el grupo "These lights on the road", llamado "The Otherway". El estilo de este grupo es mucho más duro que el de UVE, donde predominan las melodías. Aquí Javier dio rienda suelta a otra clase de registros más extremos.

En septiembre de 2008 Javier vuelve de nuevo al estudio. Esta vez graba en los Mart Estudios de Córdoba. En este tercer disco "Vendita Venganza", su voz suena más personal que nunca, gracias en parte a la producción de la mano de M.A. Mart. El disco sale de la mano de su nuevo single "Sigo en pie", en cuyo videoclip podemos ver a Javier disfrazado de maligno maestro de ceremonias dentro de un circo. En ese mismo video se encuentra consigo mismo antes de caer al agua para posteriormente salir con su apariencia normal.

También ha colaborado en la canción "La vida o la muerte" perteneciente al disco "Atrezzo" del grupo Noun.

Ha realizado más de 150 conciertos en toda su carrera, así como numerosas colaboraciones en directo con grupos como NdNo, Uzzhuaia, Noun, Khlav Kalash, etc...

Discografía 
 Inevitable (2005, La creme Records)
 La frágil sensación de euforia (2007, Desconocido Producciones / LenguaArmada)
 Vendita Venganza  (2009, LenguaArmada)
 Live@Texola (2013 Desconocido Producciones)
 Hasta el Final (2015 Desconocido Producciones)

Enlaces externos 
 Blog de Javier Sáez
 Página de la banda
 Página oficial en MySpace

Músicos de rock
Músicos de pop
Cantantes de rock de España
Cantantes en español
Nacidos en Alicante